Радо Бордон (1915—1992) — словенський поет, перекладач. Учасник народно-визвольної боротьби в роки Другої світової війни.

 Андраш Радо (* 1993) — угорський футболіст, півзахисник клубу «Залаегерсег».
 Джеймс Радо (1932—2022) — американський актор, драматург та режисер.
 Дьєрдь Радо (1912—1994) — угорський історик літератури, перекладач.
 Елізабет Радо (1899—1986) — австрійська оперна співачка і педагогиня з вокалу.
 Кармело Радо (* 1933) — італійський метальник диска. Учасник Олімпійських ігор-1960.
 Річард Радо (1906—1989) — британський математик, дослідження якого стосувалися комбінаторики та теорії графів.
 Тібор Радо (1895—1965) — угорський та американський математик і професор.
 Тюркан Радо (1915—2007) — перша жінка-професор права в Туреччині.
 Шандор Радо (1899—1981) — угорський географ і картограф. Працівник радянських спецслужб.
 Шандор Радо (1890—1972) — угорський та американський вчений-психоаналітик.
 Рене Валлері-Радо (1853—1933) — французький письменник, номінант на Нобелівську премію з літератури 1901 року.

Див. також 
 Граф Радо